Bubblan kan syfta på:

 Bubblan (TV-program) –  ett TV-program som sändes i SVT1 under våren 2010
 Bubblan – en klassisk bilmodell från tyska Volkswagen, se Volkswagen Typ 1

Se även
 Bubbla